David Jenkins pode ser:

David Edward Jenkins (n. 1925), O antigo bispo de Durham
David J. Jenkins, professor de nutrição da Universidade de Toronto
David P. Jenkins (1823–1915), coronel durante a Guerra Civil Americana
David Jenkins (Realista) (1582–1663), juiz galês e Realista durante a Guerra Civil Inglesa
David Jenkins (compositor) (1848–1915), compositor galês
David Jenkins, Baron Jenkins (1899–1969)
David Jenkins (jogador de rugby) (1904–1951), jogador de rugby galês
David Jenkins (bibliotecário) (1912–2002), bibliotecário galês
David Jenkins (patinador) (n. 1936), patinador artístico norte-americano
David Jenkins (futebolista) (n. 1946), futebolista inglês
David Jenkins (atleta) (n. 1952), atleta escocês
David Jenkins (músico), músico da banda Pablo Cruise
David James Jenkins (1824–1891), MP britânico do Penryn and Falmouth, 1874–1885
David Morgan Jenkins (1901-1968), jogador de rugby galês

Desambiguação